March může být:

 Morava (řeka), německý název řeky na Moravě, Slovensku a v Rakousku

 March (příjmení), příjmení osob

obce a území
 March (okres), okres ve švýcarském Kantonu Schwyz
 March (Breisgau), obec u Freiburg im Breisgau, Bádensko-Württembersko
 March (Cambridgeshire), město v Anglii

části obcí
 March bei Eggstetten, místní část města Simbach am Inn, Zemský okres Rottal-Inn, Bavorsko
 March (Bodenkirchen), místní část obce Bodenkirchen, Zemský okres Landshut, Bavorsko
 March (Hebertsfelden), místní část obce Hebertsfelden, Zemský okres Rottal-Inn, Bavorsko
 March (Loitzendorf), místní část obce Loitzendorf, Zemský okres Straubing-Bogen, Bavorsko
 March (Regen), místní část města Regen, Zemský okres Regen, Bavorsko
 March (Reut), místní část obce Reut, Rottal-Inn, Bavorsko

 March (Minnesota), USA
 March (Missouri), USA

různé
 Banca March, španělská bankovní instituce
 March Engineering, bývalá britská automobilová závodní stáj

Související články 
 Marche
 Martsch
 Marsh
 Marsch
 Marche
 Marg
 Mach